Хлебосолов — фамилия, имеет женскую форму Хлебосолова.

 Хлебосолов, Андрей Николаевич (род. 1965) — советский футболист и белорусский тренер.
 Хлебосолов, Дмитрий Андреевич (род. 1990) — белорусский футболист, сын А. Н. Хлебосолова.